Route 66 – historyczna droga łącząca Chicago z Kalifornią
 „Route 66” – standard rockandrollowy, nagrywany przez wielu wykonawców
 Route 66 – amerykański serial telewizyjny
 Route 66 – marka papierosów